Westring se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Johan Peter Westring
 Nicolao Westring